Mayerhofen heißen folgende geographischen Objekte:

 Mayerhofen (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mayerhofen (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mayerhofen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mayerhofen (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mayerhofen (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Mayerhofen (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Kärnten
 Mayerhofen (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Katastralgemeinde  der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Niederösterreich
 Mayerhofen (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Maierhofen
 Mayerhof
 Mayerhöfen
 Mayrhofen (Begriffsklärung)